WSP puede referirse a:
 WSP Global, una empresa canadiense de consultoría y construcción;
 Wireless Session Protocol (Protocolo Inalámbrico de Sesión), uno de los protocolos que conforman el estándar WAP para acceso a información por redes inalámbricas;
 Woman Suffrage Party (Partido por el Sufragio Femenino), un partido político estadounidense de principios del ;
 World Soundscape Project (Proyecto de Paisaje Sonoro Mundial), un proyecto de investigación canadiense sobre ecología acústica;